Nikoloz Šerazadišvili (* 19. února 1996, Tbilisi) je gruzínský zápasník–judista, který od roku 2014 reprezentuje Španělsko.

Sportovní kariéra 
S judem/sambem začínal v rodném Tbilisi v 10 letech. Ve 14 letech odešel s rodiči za prací do Madridu, kde začal navštěvovat populární judistický klub Brunete. V Brunete se ho ujal bývalý španělský reprezentant Joaquín Ruiz. Španělsko reprezentuje od roku 2014, kdy mu bylo jako perspektivnímu sportovci uděleno občanství. Ve španělské judistické reprezentaci se pohybuje od roku 2014 ve střední váze do 90 kg. V roce 2016 se na olympijské hry v Riu nekvalifikoval.

Vítězství 
 2017 – 3x světový pohár (Casablanca, Abú Zabí, Cancun)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Sport v Gruzii
 Sport ve Španělsku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Nikoloze Šerazadišviliho na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Nikoloze Šerazadišviliho na Judobase.org

Gruzínští judisté
Španělští judisté
Narození v roce 1996
Narození 19. února
Žijící lidé
Muži